En Pologne, Jabłonna peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 village de Jabłonna, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Leszno,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź
 village de Jabłonna, dans le powiat de Łęczyca,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Lublin
gmina de Jabłonna
 village de Jabłonna, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Mazovie
 gmina de Jabłonna, dans le powiat de Legionowo,
 village de Jabłonna, chef-lieu de cette gmina,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Białobrzegi,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Radom,
 village de Jabłonna, dans le powiat de Węgrów.

dans la voïvodie de Poméranie
 village de Jabłonna.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 village de Jabłonna.